Koppigen ist eine politische Gemeinde im Verwaltungskreis Emmental des Kantons Bern in der Schweiz.

Geographie 

Koppigen liegt im Nordosten des Kantons Bern an der Grenze zum Kanton Solothurn. Die Ortschaft grenzt an die Berner Gemeinden Willadingen, Höchstetten, Alchenstorf, Ersigen, Utzenstorf und Zielebach sowie die solothurnischen Gemeinden Obergerlafingen und Recherswil im Bezirk Wasseramt. Das Dorf liegt an den Ausläufern der Hügellandschaft östlich der Emme und wird vom Bach Oesch durchflossen.

Klima 
Für die Normalperiode 1991–2020 beträgt die Jahresmitteltemperatur 9,3 °C, wobei im Januar mit 0,4 °C die kältesten und im Juli mit 18,7 °C die wärmsten Monatsmitteltemperaturen gemessen werden. Im Mittel sind hier rund 100 Frosttage und 19 Eistage zu erwarten. Sommertage gibt es im Jahresmittel rund 50, während im Schnitt 11 Hitzetage zu verzeichnen sind. Die Messstation von MeteoSchweiz liegt auf einer Höhe von 

Der Hitzerekord in Koppigen wurde am 27. Juni 2019 mit 36,5 °C aufgestellt.

Bevölkerung 
Mit  Einwohnern (Stand ) gehört Koppigen zu den mittelgrossen Gemeinden des Kantons Bern. Von den Bewohnern sind 94,5 % deutschsprachig, 1,2 % albanischsprachig und 0,8 % sprechen Serbokroatisch (Stand 2000). Die Bevölkerungszahl von Koppigen belief sich 1850 auf 1012 Einwohner, 1900 auf 1102 Einwohner. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts nahm die Bevölkerungszahl stetig zu. 1950 wurden 1551 Einwohner gezählt, um die Jahrtausendwende knackte Koppigen die 2000 Einwohnergrenze.

Politik 
Die Stimmenanteile der Parteien anlässlich der Nationalratswahl 2019 betrugen: SVP 37,7 %, BDP 13,4 %, SP 13,2 %, FDP 8,0 %, glp 10,1 %, GPS 9,0 %, EVP 2,1 %, EDU 1,4 %, CVP 1,1 %, Piraten 0,7 %.

Verkehr 
Koppigen verfügt über keinen Bahnanschluss. Busverbindungen bestehen nach Burgdorf und Wynigen (durch die BLS AG betrieben) und nach Utzenstorf – Bätterkinden (durch den RBS betrieben).

Bildungseinrichtungen 
Auf dem Oeschberg ist die bernische kantonale Gartenbauschule mit weiteren verwandten Organisationen angesiedelt. Auf dem Schulareal findet alle zwei Jahre Ende Juni die Schweizer Fachmesse für Garten-, Obst- und Gemüsebau öga statt, die bedeutendste Messe der Grünen Branche in der Schweiz.

Sehenswürdigkeiten

Persönlichkeiten 
 Samuel Gottlieb Hünerwadel (1771–1848), evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer in Bern
 Walter Schädelin (1873–1953), Forstwissenschaftler
 Otto Tschumi (1878–1960), Prähistoriker
 Albert Schädelin (1879–1961), evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer in Bern
 Fabian Rieder (* 2002), Fussballspieler

Literatur 
Jeremias Gotthelf: Kurt von Koppigen. Erzählung, 1850.

Weblinks 

 Offizielle Website der Gemeinde Koppigen

Einzelnachweise 

Ort im Kanton Bern
Schweizer Gemeinde